François Blais peut désigner :
 François Blais (1875-1949), un député fédéral canadien provenant du Québec ;
 François Blais (né en 1961), un universitaire et homme politique québécois ;
 François Blais (1973-2022), un écrivain québécois